

Codici 
 MUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mouyondzi (Repubblica del Congo)
 muy – codice ISO 639-3 della lingua muyang

Geografia 
 Le Muy  – comune del Varo (Francia)